Les dents sont des structures calcifiées dures situés dans la bouche de nombreux vertébrés et destinées à broyer les aliments — voir dent et dent (anatomie humaine).

Par analogie, le terme de dent désigne un élément saillant, généralement de forme aiguë :
 en botanique à propos des dents en bordure des feuilles, ou d'un épi de céréale. La dent-de-brebis désigne aussi la gesse alors que la dent-de-chien est l'érythrone, une plante de la famille des Liliaceae et la dent-de-lion est un synonyme du pissenlit.
 en géographie pour les dents rocheuses.
 en technologie, pour les dents d'acier ou de fer d'une fourchette, d'une herse, d'un peigne, d'une roue, d'une scie, d'un rouage, d'un organe de transmission ou autres.
Le terme de dent-de-chien désigne le ciseau de sculpteur à deux pointes ou double pointe; ou une pièce d'assemblage; ou un instrument composé d'une dent de chien pour réaliser le brunissage de la tranche des livres après dorure ou jaspage, de la dorure au mercure; ou bien un croc servant à suspendre des ustensiles de cuisine ou des pièces de boucherie.
 en décoration, où les dents de chien sont un motif ornemental formé de fleurons à quatre feuilles d'où s'échappent des filets aigus ressemblant à des dents de chien. Le terme de dent de loup est également employé pour désigner une découpe ornementale ressemblant à une denture de loup.
 au sens figuré, l'expression en dents de scie, signifie avec des hauts et des bas.

Patronyme 

 Aileen Dent (1890-1978), artiste australienne
 Alfred Dent (1844–1927), commerçant et entrepreneur britannique
  (1955–2008)
 Bucky Dent (1951-), joueur de baseball
 , page d'homonymie
 Clinton Thomas Dent (1850-1912)
  (1790–1853)
 Edward Joseph Dent (1876-1957)
  (1961-)
 Frederick Baily Dent (1922-2019)
  (1820–1892)
 , page d'homonymie
  (1980-)
  (1849–1926)
 , page d'homonymie
  (1826-1902)
 Lester Dent (1904–1959)
  (1925-2014)
 Richard Dent (1960-)
 Rodney Dent (1970-), joueur de basket-ball américain
 Susie Dent (1964-)
 Taylor Dent (1981-), joueur américain de tennis
  (1969-)
  (1959-)
 , page d'homonymie
 Thomas Dent (1796-1872), négociant britannique
 Vernon Dent (1895–1963), acteur américain
  (1806-1855), homme politique

Toponyme 

 un village pittoresque de Cumbria.
 Dent (Minnesota)

Autres 
 Dent Medal, prix de musicologie.

Source de la traduction 
 

Homonymie de patronyme